Каси́мовы — татарский княжеский род.

История 
Потомки нукратского (арского) князя Касима Газиева, владения которого в середине XVI века находились по реке Чепце. В родстве с князьями и мурзами Арслановыми, Байкеевыми, Бузюковыми, Деветьяровыми, Долгоаршинными, Дюняшевыми, Зянчуриными, Сейтяковыми, Хиляловыми, Хозясеитовыми, Яушевыми. В XVIII―XIX веках князья проживали в деревне Нижнее Карино Слободского уезда Вятской губернии (ныне Кировская область), Сеитовском посаде Оренбурга (переселились в 1749 году), деревнях Верхние Бишинды, Карамалы-Губеево (ныне Туймазинский район Башкортастана), Малые Уруссу (ныне Ютазинский район Татарстана) и Чистопольском уезде Казанской губернии. В начале и во второй половине XIX века Касимовы подавали прошения о восстановлении их в дворянском достоинстве. Постановление Уфимского дворянского депутатского собрания от 13 февраля 1880 года о признании Касимовых в дворянстве осталось без утверждения Сенатом.

Примечания 

Каринские арские князья
Татарские княжеские роды России
Статьи о дворянских родах без изображения герба